Ульгули — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ульгули — село в Байзакском районе Жамбылской области.
 Ульгули — село в Иртышском районе Павлодарской области.

См. также 
 Ульгили